Vanderson est le surnom de deux footballeurs Brésiliens
Vanderson, né en 1979, milieu défensif de Vitória devenu entraîneur.
Vanderson, né en 2001, arrière latéral droit.

Homonymie de surnom